Giorgi puede referirse a:

Apellido 
 Bruno Giorgi (1905 — 1993), escultor y profesor brasileño.
 Camila Giorgi (1991), tenista profesional italiana.
 Débora Giorgi (1959), economista y política argentina.
 Eleonora Giorgi (1953), actriz, cantante y cineasta italiana.
 Eleonora Anna Giorgi (1989), deportista italiana.
 Elsa De Giorgi (1914 - 1997), escritora, directora y actriz teatral y cinematográfica italiana. 
 Ennio de Giorgi (1928 — 1996) matemático italiano.
 Facundo Giorgi (1985), baloncestista argentino.
 Giacomo Di Giorgi (1981), futbolista venezolano.
 Giovanni Giorgi (1871 — 1950), ingeniero italiano.
 Héctor Giorgi (1924 — 2009), abogado y político uruguayo.
 Hugo Giorgi (1920), exfutbolista argentino, que jugaba de delantero.
 Jorge Giorgi (1954), empresario y expiloto argentino de automovilismo de velocidad.
 Salvatore De Giorgi (1930), sacerdote italiano, Cardenal de la Iglesia Católica.
 Víctor Giorgi (1952), psicólogo uruguayo.
 Virginia Giorgi (1914), gimnasta artística italiana

Geografía 
 Pietra de' Giorgi, localidad y comune italiana de la provincia de Pavía, región de Lombardía.
 Rocca de' Giorgi, localidad y comune italiana de la provincia de Pavía, región de Lombardía.